Брони́слав Мари́я Коморо́вский (; род. 4 июня 1952, Оборники-Слёнске, ПНР) — польский политик, президент Польши с 6 августа 2010 года по 6 августа 2015 года.

Коморовский ранее занимал посты министра национальной обороны Польши, а затем Маршала Сейма Польши с 5 ноября 2007 года по 5 июля 2010 года. С 10 апреля по 5 июля 2010 года — исполняющий обязанности Президента Польши после гибели Леха Качиньского в авиакатастрофе в Смоленске. Избран президентом на выборах 2010 года от партии «Гражданская платформа», вице-председателем которой являлся до вступления в должность президента.

Детство и юность 

Родился на юго-западе ПНР, в городе Оборники-Слёнске 4 июня 1952 года. Второй (из трёх) ребёнок и единственный сын графа Зигмунта Леона Коморовского (1925—1992; из рода Коморовских герба Корчак — профессора-африканиста, социолога, антрополога, дипломата и поэта) и Ядвиги (ур. Шальковской герба Шелига; род. 1921). Четвероюродный племянник графини Майи Коморовской, дальний родственник графини  (матери бельгийской королевы Матильды) и Тадеуша Бур-Коморовского.

С 1957 по 1959 годы вместе с семьёй проживал в Юзефуве, затем с 1959 по 1966 годы в Прушкуве, где окончил среднюю школу. Состоял в польской скаутской организации. В 1977 году окончил исторический факультет Варшавского университета. С 1977 по 1980 годы работал в редакции журнала .

Диссидентская деятельность 
Участвовал в деятельности демократической оппозиции в ПНР, вместе с Антони Мациревичем издавал подпольный журнал . 11 ноября 1979 года участвовал в демонстрации протеста, организованной «Движением в защиту прав человека и гражданина», за что был приговорён к месяцу тюремного заключения. С 1980 по 1981 годы работал в Центре социальных исследований профсоюза «Солидарность». 27 сентября 1981 года в числе прочих подписал декларацию об учреждении организации «Клубы Службы Независимости». Во время действия в ПНР военного положения некоторое время содержался под стражей. С 1981 по 1989 годы преподавал историю в семинарии при католическом санктуарии Непокалянув.

Политическая деятельность в Третьей Республике 
С 1989 по 1990 годы являлся главой аппарата Министра по вопросам сотрудничества с политическими организациями и ассоциациями Александра Халля. В 1990—1993 годах исполнял обязанности заместителя Министра национальной обороны в правительствах Тадеуша Мазовецкого, Яна Белецкого и Ханны Сухоцкой. В начале 1990-х годов участвовал в деятельности вначале Демократической унии, затем, после его объединения с «Либерально-демократическим конгрессом», христианско-демократической партии Уния Свободы. Занимал пост генерального секретаря в обеих организациях. Являясь кандидатом от партии Демократическая уния, избирался членом польского Сейма в 1991 и 1993 годах. В 1997 году вошёл в парламентскую группу «Koło Konserwatywno-Ludowe», возглавлявшуюся Яном Рокитой, позже соединившуюся с блоком «Избирательная акция Солидарности» под именем «Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe».

Принимал участие в акции ложных обвинений, выдвинутых против польского министра обороны — доктора Ромуальда Шереметьева в 1992 году. Коморовский заявил тогда, что в случае, если суд оправдает Шереметьева, он покинет польскую политику. Вопреки тому что 8 ноября 2010 года суд признал Шереметьева невиновным, Коморовский до сих пор не подал в отставку.

Деятельность на посту Маршала Сейма 
5 ноября 2007 года на первом заседании Сейма VI созыва Бронислав Коморовский был избран абсолютным большинством 292 голосов Маршалом Сейма. Его соперник Кшиштоф Путра из партии Право и справедливость (PiS) получил 160 голосов.
8 июля 2010 года после избрания на пост президента Польши, отказался от поста маршала Сейма и сдал депутатский мандат.

Деятельность на посту и. о. Президента Польши 
10 апреля 2010 года Коморовский вступил в конституционные обязанности президента Польши в связи с гибелью в авиакатастрофе под Смоленском Леха Качиньского. В телевизионном обращении к нации Коморовский заявил, что объявляет в связи с авиационной катастрофой недельный национальный траур. Кроме того, после консультации с представителями фракций Сейма на 20 июня были назначены досрочные президентские выборы. Коморовский был выдвинут своей партией кандидатом в президенты за две недели до трагедии, 27 марта (тогда предполагалось, что выборы состоятся осенью).

Первоначально его шансы оценивались некоторыми аналитиками невысоко. Говоря о грядущих выборах, политический обозреватель газеты «Rzeczpospolita» Пётр Семка отметил, что «у Бронислава Коморовского — харизма табуретки. Симпатии людей сейчас на стороне брата экс-президента».

20 июня 2010 года, по итогам первого тура президентских выборов в Польше, Бронислав Коморовский занял первое место с 41,54 % и вышел во второй тур выборов вместе с братом погибшего президента Польши Ярославом Качиньским, занявшим второе место с 36,46 %. Второй тур президентских выборов прошёл в Польше 4 июля 2010 года. 5 июля 2010 года Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что обработала данные со всех избирательных участков. По результатам голосования во втором туре президентских выборов Бронислав Коморовский набрал 53 % голосов, в то время как его соперник — лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский — 47 %. Временное исполнение обязанностей президента Коморовский прекратил 8 июля, покинув пост маршала Сейма; последующий месяц государство временно возглавлял новый глава нижней палаты парламента Гжегож Схетына.

Президентство 
6 августа 2010 года состоялась торжественная публичная присяга Коморовского, вступившего в должность президента.

6 августа 2015 года передал свои полномочия избранному президенту Анджею Дуде.

Награды 
 Орден Белого орла (2010 год)
 Большой крест ордена Возрождения Польши (2010 год)
 Орден Серафимов (Швеция, 2011 год)
 Большая цепь ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 2012 год)
 Кавалер Большого креста ордена Святого Олафа (Норвегия, 2012 год)
 Кавалер Большого креста на цепи ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 10 июня 2012 года)
 Великий офицер ордена Святого Карла (Монако, 17 октября 2012 года)
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (Франция), 16 ноября 2012 года)
 Орден Короля Томислава (Хорватия, 8 мая 2013 года)
 Орден князя Ярослава Мудрого I ст. (Украина, 16 декабря 2014 года) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-польских межгосударственных отношений
 Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (Украина, 19 ноября 2008 года) — за весомый личный вклад в донесение до мирового сообщества правды о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932—1933 годов, активное участие в проведении Международной акции чествования памяти жертв Голодомора 1932—1933 годов «Неугасимая свеча»
 Отличие «Именное огнестрельное оружие» (, Украина)
 Кавалер Большого креста ордена Трёх звёзд (Латвия, 22 ноября 2012 года)
 Цепь ордена Креста земли Марии (Эстония, 14 марта 2014 года)
 Орден Республики (Молдова, 2014)
 Орден «8 сентября» (Македония, 2013)
 Почётный доктор Университета Витовта Великого (июнь 2015)
 Почётный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко (2 июня 2015 года)

Семья 

Женат на Анне Дембовской (род. 11 мая 1953) с 1977 года. У супругов пятеро детей:
 Зофия Александра (род. 1979),
 Тадеуш Ян (род. 1981),
 Мария Анна (род. 1983; по мужу — Маковская),
 Пётр Зыгмунд (род. 1986),
 Эльжбета Ядвига (род. 1989).

Примечания

Ссылки 

 Bronisław Komorowski — oficjalna strona posła PO

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Президенты Польши
Бронислав
Министры обороны Польши
Маршалы Сейма
Члены партии «Гражданская платформа»
Выпускники Варшавского университета
Правители Европы XXI века
Диссиденты Польши
Кандидаты в президенты Польши (2015)
Президенты, вступившие в должность в 2010 году
Репрессированные в ПНР (1944—1989)
Человек года по версии «Газеты Выборчей»